Michael Stewart (1906–1990) – brytyjski polityk
 Michael Stewart (ur. 1975) – amerykański koszykarz
 Michael Stewart (ur. 1981) – szkocki piłkarz